Pöppelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Pöppelmann (* 1946), deutscher Maler
 Carl Friedrich Pöppelmann (1696/1697–1750), deutscher Architekt und Baumeister
 Christian Wilhelm Pöppelmann (1701–1782), deutscher Jurist und Beamter
 Heike Pöppelmann (* 1965), deutsche Archäologin
 Johann Adolph Pöppelmann (1694–1773), deutscher Maler
 Matthäus Daniel Pöppelmann (1662–1736), deutscher Baumeister
 Peter Pöppelmann (1866–1947), deutscher Bildhauer

Siehe auch:

 Pöppelmann (Familie), Familie aus Westfalen
 Pöppelmann (Unternehmen), ein Kunststoffverarbeitungsunternehmen
 (39464) Pöppelmann, Asteroid des Hauptgürtels
 Pöppelmannbrücke